Hajrizi ist der Familienname folgender Personen:

 Agim Hajrizi (1961–1999), kosovarischer Menschenrechtler und Gewerkschaftspräsident
 Kreshnik Hajrizi (* 1999), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler